Князь Борис Петрович Татев (ум. 1607) — русский военный и государственный деятель, стольник, голова, дворянин московский, воевода и боярин (1605). 

Сын воеводы и боярина князя Петра Ивановича Татева (ум. 1586). Рюрикович в XX колене. Имел сестру — княжну Анну Петровну, в иночестве Анисия, замужем за князем Василием Фёдоровичем Скопиным-Шуйским.

Биография 
Впервые упоминается в 1578 году, в конце царствования Ивана Грозного. В 1591 году — воевода во Мценске, Новосиле (1593). Воевода Передового полка в Дедилове (1598). В 1600 году воевода Сторожевого полка в Орле. В июне того же 1600 года крымские татары совершили нападение на Белгород, а от него двинулись на Курск, но по пути был встречены орловским воеводой Борисом Петровичем Татевым, разбиты и изгнаны из южнорусских владений. В 1603 году — воевода в Царёв-Борисове.

В 1604 году находился на воеводстве в Чернигове, когда в польских владениях появился самозванец Григорий Отрепьев, который выдавал себя за царевича Дмитрия Ивановича, младшего сына царя Ивана Грозного. Царь Борис Годунов разослал ко всех приграничным воеводам приказ, в котором предписал им оповестить население о том, что законный царевич Дмитрий погиб, а Григорий Отрепьев — самозванец. Такой царский приказ получил и черниговский воевода Борис Петрович Татев. Он исполнил царский указ и от себя прибавил, что убийство Дмитрия произошло 14 лет назад. Несмотря на это, царь Борис Фёдорович Годунов не доверял князю Б. П. Татеву. Князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский в своей челобитной царю Василию Шуйскому на князя Дмитрия Михайловича Пожарского сообщал: «Прежде, при царе Борисе, он, князь Димитрий Пожарский, доводил на меня ему, царю Борису, многие затейные доводы, будто бы я, сходясь с Голицыными да с князем Татевым, про него, царя Бориса, рассуждаю и умышляю всякое зло».

В 1605 году Лжедмитрий вступил в Москву и занял русский царский престол. Многие вельможи, находившиеся в опале при Борисе Годунове, были возвращены из ссылок в столицу. Среди них был и князь Борис Петрович Татев. В 1606 году присутствовал на свадьбе Лжедмитрия I с Мариной Мнишек, был возведён в бояре, заседал в царской думе и был зачислен в приказ Большого прихода.

После свержения и убийства Лжедмитрия I поддержал нового царя Василия  Шуйского. В 1606—1607 годах участвовал в боях с болотниковцами. В сентябре 1606 года вместе с воеводами князем Иваном Ивановичем Шуйским и Михаилом Игнатьевичем Татищевым выступил из Москвы на Калугу. В битве под Калугой царские воеводы разгромили войско Ивана Болотникова. Осенью того же года князь Б. П. Татев вместе с князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским и воеводой Артемием Васильевичем Измайловым выступили разбили болотниковцев в битве на Пахре, что, однако, лишь незначительно отсрочило наступление последних на Москву. Затем Борис Татев вместе с князьями Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским и Андреем Васильевичем Голицыным успешно оборонял Москву от войска Ивана Болотникова. Мятежники потерпели поражение от царских войск и вынужден были отступить в Калугу и Тулу. Царь Василий Шуйский отправил против мятежников на Калугу войска под командованием князей Ивана Ивановича Шуйского, Фёдора Ивановича Мстиславского, Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и Бориса Петровича Татева. Царские воеводы разгромили в битве под Калугой повстанческое войско. Весной 1607 года Иван Болотников и Лжепётр отправили из Тулы на Калугу новое войско. Главные царские воеводы отправили против мятежников войско, состоящее из трёх полков. Большим полком командовал боярин князь Борис Петрович Татев, передовым полком — боярин Михаил Александрович Нагой, а сторожевым полком — князь Михаил Петрович Барятинский. 3 мая в бою на Пчельне, под Калугой, болотниковцы разгромили царское войско. 

В этом сражении погиб князь Борис Петрович Татев († 03 мая 1607), погребён в Троице-Сергиевой лавре.

Семья 
Женат на княжне Марии Михайловне Лыковой (?), дочери воеводы кн. М. Ю. Лыкова, приняла иночество (1643). 

Дети:
 Князь Татев Пётр Борисович (ум. 1617) — стольник (1616), поместный оклад 600 четвертей и 50 рублей.
 Князь Татев Фёдор Борисович (ум. 1630) — стольник.
 Князь Татев Иван Борисович (ум. 26 мая 1630) — подписал грамоту об избрании в цари Михаила Фёдоровича (1613), стольник (1620), участвовал на обеих свадьбах царя Михаила Фёдоровича (1624 и 1626), погребён в Троице-Сергиевой лавре (в списке надгробий в Троице-Сергиевом монастыре назван Сергеем).
 Княжна Мария Борисовна — жена князя Д. Т. Трубецкого (ум. 03 февраля 1630), погребена в Троице-Сергиевой лавре.
 Княжна Елена (Прасковья) Борисовна — в родословной росписи не указана, жена князя Ф. С. Куракина (ум. 1656)

Критика 
Историк П.Н. Петров в своей книге История родов русского дворянства (стр. 87), высказал предположение, что у князя Бориса Петровича Татева была дочь —  Елена Борисовна, бывшей замужем за князем Фёдором Юрьевичем Хворостининым, но за ним была жена княжна Елена Борисовна Лыкова. Скорее можно предположить дочь, бывшую за князем Фёдором Семёновичем Куракиным, где он в документах назван зятем княгини Марии Ивановны Татевой, вдовы Бориса Петровича: "а были те пустоши князя Борисовы жены Татева Марии, а после её смерти те пустоши помечены были дати в поместье зятю её, боярину, князю Фёдору Семёновичу Куракину".

Литература 

 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Татев Борис Петрович. стр. 283.

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Борис Петрович
Воеводы
Полковые воеводы
Воеводы Царева-Борисова
Воеводы Мценска
Воеводы Орла
Воеводы Чернигова
Бояре
Умершие в 1607 году